Гаэ́ль Какута́ (; 21 июня 1991, Лилль, Франция) — конголезский футболист, полузащитник клуба «Ланс» и сборной Демократической Республики Конго.

Клубная карьера 
В 1998 году поступил в академию «Лилль-Мулен», однако уже в следующем году перебрался в академию «Ланса». Там он задержался на долгих 8 лет, с головой погрузившись в своё футбольное развитие. Ему удалось достичь такого уровня, что за ним стали наблюдать сильнейшие клубы мира. Лондонский «Челси» сделал выгодное предложение «Лансу», от которого французская сторона отказаться была не в силах. С 2007 по 2009 годы Гаэль обучался в кобхэмской академии клуба «Челси», которая стала последним этапом перед стартом карьеры в профессиональном футболе.

В 2009 году Гаэль перебрался в первую команду лондонского «Челси». Потому как он ещё не мог рассчитывать на частое появление в стартовом составе, полузащитник отправился в аренду в «Фулхэм». Это произошло в январе 2011 года; за полгода француз сыграл 7 матчей и забил 1 мяч.

Летом 2011 года Гаэль подписал договор аренды с «Болтоном», где провёл половину сезона 2011/12, сыграв за это время в 4 матчах. В январе 2012 года Какута стал игроком на временной основе французского клуба «Дижон», за который выступал на протяжении второй половины сезона 2011/12. Он вышел на поле в 14 матчах и забил 4 мяча.

В связи с переходом Какута в «Челси» ходили упорные слухи о «переманивании» клубом игроков. В соответствии с этим на клуб был наложен запрет на покупку игроков, но вскоре он был снят.

19 июня 2015 года перешёл в «Севилью» за 6 миллионов евро.

Международная карьера 
С 2006 по 2013 год Гаэль Какута выступал за юношеские и молодёжные сборные Франции всех возрастов (от 16 до 21 года). В этих шести сборных он сыграл 60 матчей и забил 15 мячей.

Статистика выступлений 
На 29 октября 2020 года

Достижения 
Командные

«Челси»
 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии: 2010

Сборная Франции
 Чемпион Европы среди юношей до 19 лет: 2010

Личные
 Лучший игрок чемпионата Европы среди юношей до 19 лет: 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Хэбэй»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Ланс»